Schloss Blumenthal steht für:

 Schloss Blumenthal (Aichach), Deutschordenskommende in Aichach-Klingen, Bayern
 Schloss Blumenthal (Vaals), Kloster und Mädchenpensionat in Vaals, Niederlande